Corunna kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Corunna (Indiana)
Corunna (Michigan)